Сеймур Майрон Херш (; род. 8 апреля 1937, Чикаго, США) — американский журналист, правозащитник, лауреат Пулитцеровской премии, лауреат премии за вклад в развитие свободной прессы Фонда средств массовой информации в Лейпциге, лауреат премии Риденаура (2005).

Биография 
Родился в Чикаго в семье литовских евреев, эмигрировавших в США. В Чикагском университете получил журналистское образование. Международная известность пришла к нему во время войны во Вьетнаме, когда он раскрыл учинённую американскими военными бойню в Сонгми, после чего стал лауреатом Пулитцеровской премии.

Работал в агентствах ЮПИ и АП, в газете «Нью-Йорк Таймс», в последние годы — обозреватель еженедельника «Нью-Йоркер». 

Из его статей в журнале «Нью-Йоркер» мир впервые узнал о жестоком обращении американских военных с иракскими заключёнными в тюрьме «Абу-Грейб».

В мае 2015 года выступил в London Review of Books со статьёй, в которой подверг сомнению официальную версию властей США о ликвидации Усамы бен Ладена.
 
Автор нескольких публицистических книг и документальных фильмов. Считается одним из лучших американских авторов, работающих в жанре журналистского расследования.

В феврале 2023 года заявил о причастности США и Норвегии к уничтожению «Северных потоков»: по его мнению, они были взорваны непосредственно американскими военными, заложившими под них бомбы во время учений в Балтийском море.

Публикации 
 Сеймур Херш: «Подготовка поля боя». Администрация Буша наращивает тайные операции против Ирана
 Тайная война ЦРУ против Чили
 «Темная сторона Камелота» (The Dark Side of Camelot)
 «Убийцы в законе» на службе ЦРУ
 Сеймур Херш: США взорвали газопровод «Северный поток» (оригинал статьи) — Jacobin 15.02.2023

Критика 
 Докапываясь до сути Сеймура Херша. Не нужно глубоко копать, чтобы понять его мощное пристрастие к левым («Los Angeles Times», США)

Примечания 

Персоналии по алфавиту
Журналисты США
Лауреаты Пулитцеровской премии за международный репортаж
Родившиеся в 1937 году
Родившиеся в Чикаго
Журналисты-расследователи США
Журналисты The New York Times
Выпускники Чикагского университета
Выпускники Школы права Чикагского университета
Северный поток